Ivica Radoš (novinar), iz Omolja
Ivica Radoš (slikar), iz Travnika